{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| nom = Danny Cox
| image =
| upright = 
| légende =
| alternative image =
| position = Ailier gauche
| tire = gauche
| surnom = 
| anciens clubs = LAHRamblers de PhiladelphieLNHMaple Leafs de TorontoFalcons de DétroitSénateurs d'OttawaRangers de New YorkCan-ProTigers de HamiltonLCHMillers de MinneapolisPCHLSeahawks de SeattleCan-AmRamblers de Philadelphie
| nationalité = Canada
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Little Current (Canada)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| début carrière = 1926
| fin carrière = 1940
| anciens clubs ent = LAHRockets de PhiladelphieAHASkyhawks de WichitaLCHMillers de MinneapolisPCHLSeahawks de Seattle
| début carrière ent = 1934
| fin carrière ent = 1942
}}Danny Cox''' (né le  à Little Current, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1926-1927 || Tigers de Hamilton || Can-Pro ||- ||7 ||2 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1926-1927 || St. Patricks/Maple Leafs de Toronto || LNH ||14 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1927-1928 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||43 ||9 ||6 ||15 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1928-1929 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||42 ||12 ||7 ||19 ||14 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4  
|-
|1929-1930 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||19 ||1 ||5 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1929-1930 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||23 ||3 ||1 ||4 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1930-1931 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||44 ||9 ||12 ||21 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1931-1932 || Falcons de Détroit || LNH ||47 ||4 ||6 ||10 ||23 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|1932-1933 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||47 ||4 ||7 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1933-1934 || Rangers de New York || LNH ||15 ||5 ||0 ||5 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1933-1934|| Sénateurs d'Ottawa || LNH ||27 ||0 ||4 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1934-1935 || Millers de Minneapolis || LCH ||48 ||21 ||24 ||45 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1935-1936 || Ramblers de Philadelphie || Can-Am ||- ||24 ||23 ||47 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|1936-1937 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||42 ||12 ||15 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1937-1938 || Seahawks de Seattle || PCHL ||- ||7 ||7 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1938-1939 || Seahawks de Seattle || PCHL ||- ||11 ||13 ||24 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1939-1940 || Skyhawks de Wichita || AHA ||31 ||10 ||19 ||29 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 

|321 ||47 ||49 ||96 ||110 ||10 ||0 ||1 ||1 ||6

|1934-1935||align="left"| Millers de Minneapolis || LCH || 48|| 21|| 19|| 8|| 0|| 52,1 %|| 
|-
|1937-1938||align="left"| Seahawks de Seattle || PCHL || 42|| 20|| 14|| 8|| 0|| 57,1 %|| align="left"| 
|-
|1938-1939||align="left"| Seahawks de Seattle || PCHL|| 48|| 21|| 21|| 6|| 0|| 50,0 %|| 
|-
|1939-1940||align="left"| Skyhawks de Wichita || AHA|| 45|| 12|| 33|| 0|| 0|| 26,7 %|| "align="left| Hors des séries 
|-
|1940-1941||align="left"| Seahawks de Seattle || PCHL|| 48|| 20|| 21|| 7|| 0|| 49,0 %|| 
|-
|1941-1942||align="left"| Rockets de Philadelphie || LAH || 56|| 11|| 41|| 4|| 0|| 23,2 %|| "align="left|Hors des séries

Références 

Naissance en octobre 1903
Décès en août 1982
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Millers de Minneapolis
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Falcons de Détroit
Joueur des Tigers de Hamilton (1926-1930)
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 78 ans
Lieu de décès inconnu